Het ATP-tennistoernooi van Indian Wells (officieel BNP Paribas Open) van 2021 vond plaats van 7 tot en met 17 oktober in de Amerikaanse plaats Indian Wells. Er werd gespeeld op hardcourtbanen. Door de coronapandemie werd het toernooi verplaatst van begin maart naar begin oktober.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

Indian Wells
ATP-toernooi van Indian Wells